Paterno  peut désigner:

Toponyme 

 Paterno, commune italienne de la province de Potenza, dans la région Basilicate, en Italie méridionale ;
 Paternò, ville de la province de Catane dans la région Sicile, en Italie ;
 Paterno Calabro, commune de la province de Cosenza, dans la région de Calabre, en Italie ;
 Mont Paterno, montagne située dans les Dolomites à la frontière entre le Sud-Tyrol ; 
 Villa Paternò, une demeure résidentielle de Naples ;

Titre 
 Paterno, téléfilm américain réalisé par Barry Levinson ;

Patronyme 

 Joe Paterno, joueur et entraîneur américain de football américain universitaire ;
 Pedro Paterno, homme politique philippin, ainsi qu’un écrivain et un poète .